El término teatro griego puede referirse a: 

 teatro griego, el teatro como edificación arquitectónica;
 teatro de la Antigua Grecia, el arte escénico de esa cultura.

Teatros 
 Teatro Griego